Bonus (lateinisch für „gut“) steht für:

 Bonuszahlung, als Kurzform: Zahlung zusätzlich zu einem Gehalt oder Grundgehalt
 Rabatt, Vergütung oder kostenlose Zugabe, die dem Kunden nachträglich gewährt wird
 Bonus, Erhöhung der garantierten Versicherungsleistung, siehe Überschussbeteiligung #Bonussystem
 Bonus, Belohnung beim Onlinepokern, siehe Onlinepoker #Bonus
 BahnBonus, Bonussystem der Deutschen Bahn
 Bonus (Zeitschrift), von Roger Schawinski herausgegebene Zeitschrift, die dem Zürcher Tages-Anzeiger beilag
 (10028) Bonus, Asteroid, siehe Liste der Asteroiden, Nummer 10001 bis 10500
 BoNus, buchhändlerische Warenwirtschaft, siehe Umbreit (Buchgroßhändler) #Branchensoftware
 BONUS, Boiling Nuclear Superheater, experimenteller Reaktortyp

Unternehmen:
 Bonus-Markt, Lebensmittel-Filialkette mit gemeinnützigen Zielen
 Bónus, isländische Supermarktkette
 Bonus Film, Wiener Filmproduktionsgesellschaft
 Bonus Energy A/S, Windturbinen-Hersteller, heute Siemens Gamesa

Orte, Vereinigte Staaten:
 Bonus (Mississippi), Franklin County
 Bonus (Pennsylvania), Butler County
 Bonus (Texas), Wharton County

Bonus ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Kingsford (geborene Annie Bonus; 1846–1888), englische Ärztin, Frauenrechtlerin, Autorin und Theosophin
 Arthur Bonus (1864–1941), evangelischer Pfarrer, Autor und Vertreter eines germanisierten Christentums
 Federico Bonus (* 1936), philippinischer Boxer
 Holger Bonus (1935–2012), deutscher Volkswirtschaftler
 Johannes Bonus (1168–1249), italienischer Laienbruder
 Petrus Bonus (14. Jh.), italienischer Alchemist

Siehe auch:

 Bonnus (Begriffsklärung)
 Boni (Begriffsklärung)
 Bonos (Begriffsklärung)

Abkürzung